Дихан — название населённых пунктов в Казахстане:
 Дихан — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Дихан — село в Байзакском районе Жамбылской области (Диханский сельский округ).
 Дихан (быв. Кирово) — село в Байзакском районе Жамбылской области (Мырзатайский сельский округ).
 Дихан — село в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области.
 Дихан (быв. Садовое) — аул в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.

См. также 
 Дехкан (село)
 Дикан